Tégla (építőanyag)
 A tégla - Martin Scorcese 2006-os filmje
 Beépített ember, más néven tégla

Hasonló néven 
 Téglatest